Ногинская — деревня в Сямженском районе Вологодской области. Административный центр Ногинского сельского поселения и Ногинского сельсовета.

Расстояние до районного центра Сямжи по автодороге — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Семениха, Волховская, Сямжа.

По переписи 2002 года население — 650 человек (312 мужчин, 338 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Ногинская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района